Коттрелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Коттрелл, Алан (1919—2012) — британский физик и металлург, член Лондонского королевского общества.
 Коттрелл, Аллин (род. 1953) — американско-шотландский экономист марксистского толка.
  (1808—1885) — американский политик, председатель Сената штата Алабама (1840), член Палаты представителей США (1846—1847).
  — американский анестезиолог, основатель и первый редактор «Журнала нейрохирургической анестезиологии», президент Американского общества анестезиологов (2003).
 Коттрелл, Джесс (1878—1944) — американский дипломат, посланник США в Боливии (1922—1928)
  (1917—2000) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Арканзас (1965—1967).
  (1881—1963) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Халл» (1908—1910).
  (ур. Ида Дороти Отли Уилкинсон; 1902—1957) — австралийская писательница.
  (род. 1990) — австралийский игрок в боулз, чемпионка мира на открытом воздухе в парах (2012) и четвёрках (2016), обладатель титула Чемпион чемпионов (2009).
 Коттрелл, Кеннет — ирландский ракетболист, чемпион Европы в качестве капитана национальной сборной (2019).
  (1917—1982) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1941, 1943, 1944, 1946) и провинции Манстер (1944, 1945).
  (род. 1936) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
  (1899—1985) — американский социолог, президент Американской социологической ассоциации (1950).
  (1878—1927) — американский джазовый барабанщик.
  (1911—1978) — американский джазовый кларнетист.
 Коттрелл, Майлз (род. 1970) — британский легкоатлет, серебряный (1990) и бронзовый (1991) медалист Чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в метании копья.
  (1927—2014) — австралийский регбист, игрок национальной сборной.
  (род. 1962) — американский бодибилдер, член Зала славы Международной федерации бодибилдинга (с 2011).
  (род. 1981) — американская писательница.
  (род. 1936) — британский и австралийский театральный режиссёр.
  (род. 1943) — британский политик, депутат Европейского парламента (1979—1989).
  (1903—1965) — британский военный деятель, начальник штаба Малайского командования (1950—1953), комендант британского сектора Берлина (1955—1956).
  (род. 1958) — англиканский священник, епископ Рединга (2004—2010) и Челмсфорда (с 2010), назначенный архиепископ Йоркский (с 2020).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол и тренер, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Атланта Фэлконс».
  (1923—1973) — британский химик и педагог, профессор Эдинбургского университета (1959—1965), член Королевского общества Эдинбурга (с 1960).
  — американский музыкант, лауреат премии «Голубка» за сборник хорала (2010).
  (1943—2013) — новозеландский регбист, игрок национальной сборной.
 Коттрелл, Уэнди (род. 1970) — новозеландская бегунья, чемпионка Океании в беге на 3000 м (1990).
  (1877—1948) — американский физикохимик, изобретатель электростатического фильтра, обладатель Медали Перкина (1919), Медали Холли (1937) и Золотой медали Американского института химиков (1938), лауреат Премии Уилларда Гиббса (1920) и Вашингтонской премии (1937).
  (род. 1959) — британский детский писатель и киносценарист, обладатель Медали Карнеги (2004), лауреат Премии британского независимого кино (2005), Немецкой молодёжной литературной премии (2013), премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств (2015).
  (род. 1989) — ямайский крикетчик, победитель турнира Global T20 Canada в составе клуба «Ванкувер Найтс» (2018), участник Кубка мира в составе сборной Вест-Индии (2015, 219).
  (род. 1989) — австралийский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клубов «Уэстерн Форс» и «Мельбурн Ребелс».
  (1907—1988) — новозеландский регбист, игрок национальной сборной.
 Коттрелл, Эшли (род. 1990) — американская хоккеистка, обладатель Кубка Кларксона в составе клуба «Бостон Блэйдс» (2015).

См. также